Cat Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Peak (Utah)	
 Cat Peak (Washington)